Wainui bezeichnet
 Orte in Neuseeland
 Wainui (Auckland)
 Wainui (Canterbury)
 Wainui (Gisborne)
 Wainui (Northland)
 Wainui Junction (Manawatu-Wanganui)
 Wainui Junction (Northland)

Flüsse in Neuseeland
 Wainui River